Иремель ():

 Иремель — горный массив в Башкортостане, основная вершина — Большая Иремель (вторая по высоте на Южном Урале).
 Иремель — природный парк в Башкортостане.
 Иремель — колесо обозрения в Уфе, является третьим по высоте в России.
 Иремель — башкирская народная песня.